Palaeovespa är ett släkte av getingar. Palaeovespa ingår i familjen getingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Getingar
Palaeovespa